Геройська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Геройська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район